Ян Щепа́ньский:

 Щепаньский, Ян (1939—2017) — польский боксёр. Чемпион летних Олимпийских игр в Мюнхене, чемпион Европы, победитель многих международных турниров и национальных первенств, тренер по боксу и киноактёр.
 Щепаньский, Ян (1919—2003) — польский писатель, репортер, эссеист, переводчик, киносценарист, путешественник.
 Щепаньский, Ян — польский писатель и педагог XIX века.
 Щепаньский, Ян (1913—2004) — польский социолог.